Натуральне число 1004
 1004 рік до нашої ери
 1004 рік нашої ери